Жайми Мело-младший (; род. 24 апреля 1980 года в Каскавеле, Бразилия) — бразильский автогонщик, 2-кратный победитель 24 часов Ле-Мана в классе GT2 (2008-09), чемпион FIA GT2 (2006), чемпион ALMS в классе GT2 (2007).

Спортивная карьера

Первые годы 
Как и большинство пилотов того времени Жайми начал свою пилотскую карьер с картинга, зарекомендовав себя как достаточно сильного гонщика национального уровня. В 1996 году Мело переходит в «формулические» гонки, пересев на технику бразильской Ф-Форд. Уже первый сезон был весьма успешен — Жайми провёл шесть гонок чемпионата и одержал в них три победы, заняв 10-е место в общем зачёте соревнований.

В 1997 году, при поддержке автоспортивной программы нефтяного концерна Petrobras, он переходит в Южноамериканскую Ф3. Конкурентоспособные команды, а также собственные гоночные таланты и стабильность результатов помогают ему за следующие три сезона выиграть 11 гонок и трижды заканчивать сезон в тройке сильнейших личного зачёта (чемпионом Жайми при этом так и не стал).

В 2000 году нефтяники переводят Мело в Европу — в Международную Ф3000. Бразилец не смог быстро привыкнуть к новой для него технике и трассам и на фоне блиставшего партнёра по команде — Бруно Жункейры — смотрелся весьма слабо. В 2001 году он столь же неудачно воспользовался вторым шансом. Следующие несколько лет Жайми выступает в нескольких средних европейские формулических сериях, время от времени показывая то там, то здесь неплохие результаты. Однако достаточной спонсорской поддержки для покупки места боевого пилота в Формуле-1, IRL IndyCar или ChampCar не находится и с 2004 года Мело переходит в гонки GT.

Карьера в GT 
Новый путь быстро показывает свою правильность. Найдя себе временное место в различных командах классов GT1, а затем и GT2; Жайми в год дебюта выигрывает свои первые гонки в обоих классах чемпионата FIA GT. В дальнейшем бразилец сосредотачивается на гонках в младшем классе и выигрывает в рамках серии ещё немало гонок, а в 2006, в составе команды AF Corse становится чемпионом класса GT2, пилотируя Ferrari 430.

Со временем пути Мело и чемпионата FIA GT разошлись — серия всё больше становилось спринтерской, а Жайми подался в марафонские соревнования под эгидой ACO. В 2005 году он впервые стартует в LMS, а через год впервые отмечается на этапе ALMS. В 2007 году выступления в Америке делаются главной целью сезона: экипаж Risi Competizione проводит множество хороших гонок, одерживает 8 побед в 12 стартах и завоёвывает чемпионский титул. В следующие несколько лет Жайми укрепляется в статусе одного из сильнейших пилотов ле-мановского GT, но чемпионский титул больше не завоёвывает.

С 2004 года же Мело начинает периодически стартовать в суточном марафоне в Сарте. Первые два опыта закончились сходами, но третья и четвёртая попытка оказались более удачными — экипаж Жайми с финном Микой Сало, а также ассистировавшие им сначала Пьер Каффер, а затем Джанмария Бруни, становится двукратным победителем 24 часов Ле-Мана в классе GT2.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

24 часа Ле-Мана

Ссылки 

 Официальный сайт  

 

Родившиеся в штате Парана
Автогонщики Бразилии
Пилоты Южноамериканской Формулы-3
Пилоты Евро Формулы-3000
Пилоты Формулы-Рено V6 Еврокубок
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты FIA GT
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бразилии
Пилоты FIA WEC